Jean-Baptiste Goiffon (1658-1730), médecin français ;

 Georges-Claude Goiffon (1713-1776), architecte français, fils du précédent.